Серге́й Генна́дьевич Бо́гдан (род. 30 апреля 1984; СССР, Россия, Северодвинск) —российский кикбоксер. Заслуженный мастер спорта России. Многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Чемпион Мира среди профессионалов.

Биография 
Сергей родился 30 апреля 1984 г.р. в российском закрытом городе Северодвинск, находящийся в Архангельской области.

Родители - Геннадий Фёдорович Богдан (Отец), Дилара Маратовна Богдан (Мать)

В 1993 году как отец вышел на пенсию и с переездом семьи в Костанай - историческую родину отца, Сергей учился в технико-экономической школе-лицее № 26. Затем продолжил учебу в школе № 8, которая на нефтебазе и проучился до 5-го класса, после чего перевёлся в школу гимназию .

Сергей учился в гимназии № 12 им. Горького, 11-й класс окончил там. Поступил в КГУ, на факультет программного обеспечения вычислительной техники .

Закончил Костанайский государственный университет в Казахстане. В 2004 г. поступил в Челябинский государственный агроинженерный университет, где проучился на кафедре механизации сельского хозяйства. Окончил Вуз и поступил в этом же вузе в аспирантуру ЧГАУ на кафедру машино-тракторного парка. В 2007 поступил в челябинский государственный педагогический университет на кафедру спортивных дисциплин.

Личная жизнь 
Женат - Супруга: (Богдан, Валерия Анатольевна)

Спортивная карьера 
Началась спортивная карьера с рукопашного боя в «Динамо» - у Юрия Васильевича Щура. В 13-ти летнем возрасте его и других ребят, рукопашников, выставили на областные соревнования по кикбоксингу в филармонии. Это был 1996-й или 1997 год. Провел там три боя и стал там чемпионом области, заполучив кубок за лучшую технику.

Сергей занимался у Юрия Щура на протяжении трех лет, потом пришли к общему выводу, что для Сергея больше перспектив откроется именно в кикбоксинге. Дальше Ушел заниматься в спортивный клуб. Там он пошел к Булату Аяпбергеновичу Китарову. Под его руководством Сергей добился первого серьезного в своей жизни достижения.

С 1997-1999 год тренер ЗТРК Китаров, Булат Аятбергенович. С 1999-2001 год тренер Кручинин, Андрей Анатольевич. С 2001-2004 год тренер ЗТРК Бусурманов, Асылхан Кусаинович. С 2004-2012 год тренер ЗТРФ Касымов, Фаригат Фаткуллович.

Звания и награды 

 Заслуженный мастер спорта России (2009)
 Мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2001)
 Многократный чемпион мира по кикбоксингу
 Многократный чемпион Европы по кикбоксингу
 Чемпион Мира среди профессионалов
 Лауреат народной премии «Светлое Прошлое» г.Челябинск (2022)

Спортивные достижения 

 Первенство Мира (wako) Феодосия - Крым - 3 место (2000)
 Первенство Мира (wpka) Греция - Салоники 1 место (2001)
 Первенство Мира (wako) Югославия - Монтенегро 1 место (2002)
 Чемпионат Мира(wpka) Греция - о.Кос (wpka) 1 место (Фул-контакт, 1 место ( лайт контакт), (2003)
 Чемпионат Мира (uskba) Соединеные Штаты Америки- Нью-Джерси 1 место (2004)
 Чемпионат Мира (wako) Венгрия - Сегед 2 место (2005)
 Чемпионат Европы (wako) Португалия - Лиссабон - 1 место
 Чемпионат Мира (wako) Португалия - 1 место (2007)
 Кубок Мира (wako) Италия - Римини- 1 место (2007)
 Чемпион Мира среди профессионалов ( iska). Россия- Москва - соперник Дэмион Колдуэл ( США) - нокаут в 1 раунде (2008)
 Чемпионат Мира (wako) Италия - Лебьяно Сабьядоре - 1 место (2009)
 Кубок Мира (wako) Италия - Римини - 1 место (2009)
 Чемпионат Европы (wako) Греция - Афины - 1 место (2010)
 Чемпион мира среди профессионалов (wako-pro) Россия - Челябинск - соперник Мэрлон Хант (Великобритания) - победа единогласным решением (2011)
 Чемпион России (2005г.; 2006г.; 2007г.;2008г.; 2009г.; 2010г.)

Источники 
https://www.dostup1.ru/amp/detail_24393.html

https://polit74.ru/archives/9266.html

https://vecherka.su/articles/sport/50477/

https://uralpress.ru/news/sport/chelyabinec-sergey-bogdan-luchshiy-sportsmen-chempionata-vooruzhennyh-sil-rossii-po

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/sergey-bogdan-ob-izbienii-v-chelyabinske-podrostka-trenerom-ya-postupil-takzhe

Примечания